APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) er en gruppe af Stillehavslande, der årligt mødes for at forbedre økonomiske og politiske bånd mellem medlemslandene. Det første møde mellem partnerne blev holdt i Canberra, Australien i 1989. 

APECs 21 medlemslande er:

fra 1989:
 Australien
 Brunei
 Canada
 Filippinerne
 Indonesien
 Japan
 Malaysia
 New Zealand
 Singapore
 Sydkorea
 Thailand
 USA

fra 1991:
 Hong Kong
 Kina
 Taiwan

fra 1993:
 Mexico
 Papua New Guinea

fra 1994:
 Chile

fra 1998:
 Peru
 Rusland
 Vietnam

Eksterne henvisninger 

 Asia-Pacific Economic Cooperation: APECs officielle hjemmeside 
 APEC 2007: Officiel APEC-side i forbindelse med mødet 2007 

Internationale organisationer
Etableret i 1989